

Patronyme 

 John Henry Winder (1800 - 1865), un officier de carrière de l'armée des États-Unis.
 Charles Sidney Winder (1829 - 1862), un officier de carrière de l'armée des États-Unis.
 Ludwig Winder (1889 – 1946), un écrivain  austro-hongrois.
 Marianne Winder (1918 - 2001), un écrivain  austro-hongrois, fille de Ludwig Winder.
 Ruth Winder (1993 -), une coureuse cycliste américaine.

Toponyme 
 Winder, une ville de Géorgie aux États-Unis.